Фроте́-ле-Везу́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Везуль-Эст. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70261.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км севернее Безансона, в 3 км к востоку от Везуля.

Вдоль южной границы коммуны протекает река Колонбина.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1380 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 927 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 654 были экономически активными, 273 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 654 активных жителей работали 593 человека (312 мужчин и 281 женщина), безработных было 61 (41 мужчина и 20 женщин). Среди 273 неактивных 104 человека были учениками или студентами, 120 — пенсионерами, 49 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона